Фронто, Жан (Jean Fronteau; 1614—1662) — французский археолог и философ.
 Фронто, Марк Корнелий (ок. 100—170) — римский писатель.

См. также 
 Фронтон (значения)

Примечания